Без семьи:
 Без семьи (роман) — книга Гектора Мало (1878)
 Без семьи (фильм, 1957) — экранизация романа Мало, Франция
 Без семьи (фильм, 1984) — экранизация романа Мало, СССР
 Без семьи (фильм, 2000) — экранизация романа Мало, Франция, Чехия, Германия
 «Без семьи», или  — аниме из серии «Театр мировых шедевров» студии Nippon Animation.